Peyton Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Peyton Branch (Guyandotte River), Fluss im Lincoln County, Bundesstaat West Virginia
 Peyton Branch (Sulphur Fork Red River), Fluss im Robertson County, Bundesstaat Tennessee